Anwendungsschicht ist ein Begriff aus der Netzwerktechnik. Er bezeichnet unter anderem

 die oberste Schicht des OSI-Referenzmodells;
 die oberste Schicht des TCP/IP-Referenzmodells.